Сбо́рка (действие):
 Сборка (техника) — образование соединений составных частей изделия (по ЕСТД ГОСТ 3.1109-82).
 Сборка мусора (в программировании) — один из методов автоматического управления памятью.
 Сборка генома — процесс объединения коротких фрагментов ДНК в длинные последовательности.

Сбо́рка (собранная вместе единая конструкция):
 Магнитная сборка Халбаха — особая конфигурация постоянных магнитов.
 Тепловыделяющая сборка — конструктивная часть активной зоны ядерного реактора.
 Сборка (программирование) — двоичный файл, содержащий код программы, а также процесс создания этого файла из исходного кода.
 Ночные сборки — промежуточные рабочие версии программ.

См. также 
 Оборка